C2C peut signifier :
 Cradle to cradle (en français, du berceau au berceau), une production industrielle 100 % recyclable dans la même filière ;
 Customer to customer ;
 C2C (anciennement Coups 2 Cross), un collectif de quatre disc jockeys français ;
 C2C est un studio d'animation japonaise ;
 c2c, une entreprise ferroviaire britannique.